Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7–6(6), 3–6, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Sylvia Hanika (primo turno)

 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1984